Willem van de Velde (młodszy)
 Willem van de Velde (starszy)